Osoby o tym nazwisku:
 Natalia Kicka – polska działaczka patriotyczna i społeczna
 Kryscina Kicka – białoruska siatkarka
 Zbigniew Kicka – polski bokser i trener